Linitiation vient du verbe initier et qualifie toute procédure, action, passage, épreuve, apprentissage… qui transforme le statut social ou spirituel d'une personne.
 L'initiation dans l'Égypte antique en est un exemple mais sa nature fait débat.
 « Initiation », en sciences, vient de l'anglais  et prend le sens de démarrer, amorcer, mettre en œuvre la phase initiale d'un , comme dans « initier » une réaction chimique. Exemples : « Facteur d'initiation » et Amorçage (chimie).
 Initiation dans la gestion de projets, est un groupe de processus de genèse, de définition et d’approbation du projet. À l’issue de ce processus, le projet est considéré comme démarré, avec une enveloppe budgétaire approuvée. Au début de l’initiation de projet on détermine ses besoins fonctionnels et sa faisabilité technique et économique. Ensuite, on élabore une Charte du projet (son mandat) et, quand l’envergure le demande, un plan de management de projet (autrement appelé Manuel opérationnel de projet) déterminant son contenu, ses livrables, ses risques et hypothèses, ainsi que les actions nécessaires pour piloter le projet.   
 L'Initiation, telle qu'entendue en Théosophie, donne tout d'abord à l'initié, la faculté de se relier à son âme.

Œuvres  

 L'Initiation, film québécois de Denis Héroux sorti en 1970 ;
 Initiation, album de Todd Rundgren sorti en 1975 ;
 Initiation, manga de Haruko Kashiwagi paru entre 2001 et 2002  ;
 Initiation, cinquième de la saison 3 de The Office diffusé en 2006 ;
 Initiation est un film autrichien réalisé par Peter Kern et sorti en 2009.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 Initiales
 
 Récit initiatique